Гай Флавий Фимбрия (Gaius Flavius Fimbria) e име на политици в Древен Рим:

 Гай Флавий Фимбрия (консул 104 пр.н.е.)
 Гай Флавий Фимбрия (легат), син на горния, легат против Митридат VI